Domecjan – serbski biskup prawosławny
 Domecjan – bułgarski biskup prawosławny